Марьевский сельсовет — сельское поселение в Октябрьском районе Оренбургской области Российской Федерации. 

Административный центр — село Марьевка.

История 
Создано в 1790 году. 9 марта 2005 года в соответствии с законом Оренбургской области № 1921/358-III-ОЗ образовано сельское поселение Марьевский сельсовет, установлены границы муниципального образования.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте района

Муниципальные образования Октябрьского района Оренбургской области
Сельские поселения Оренбургской области